Bertone est un nom de famille et un nom d'entreprises.

Patronyme 

 Alfredo Bertone (1893-1927), acteur italien.
 Catherine Bertone (née en 1972), athlète italienne.
 Émile Bertone (1867-1931), architecte français.
 Enrico Bertone (né en 1958), pilote de rallye italien.
 Floriana Bertone (née en 1992), joueuse italienne de volley-ball.
 Giorgio Bertone (1942-1977), alpiniste italien.
 Giovanni Bertone (1884-1972), concepteur italien de carrosseries automobiles (Carrozzeria Bertone).
 Leonardo Bertone (né en 1994), footballeur italo-suisse.
 Marcel Bertone (1920-1942), résistant communiste français, fusillé par les nazis.
 Nuccio Bertone (1914-1997), designer de carrosseries automobiles (Carrozzeria Bertone).
Oriane Bertone (2005-), grimpeuse franco-italienne.
 Tarcisio Bertone (né en 1934), salésien et cardinal italien.

Entreprises et marques 
 Bertone Suagna, Carabo Bertone, Innocenti Mini Bertone, modèles conçus par le carrossier Bertone.
 Carrozzeria Bertone, entreprise de carrosserie, du nom de Giovanni Bertone.
 Musée Bertone, musée du design automobile à Caprie, près de Turin, en Italie